— феодальное княжество (хан) в Японии периода Эдо (1603—1871), в провинции Синано региона Тосандо на острове Хонсю (современная префектура Нагано).

Краткая история 
Административный центр княжества: замок Иияма (современный город Иияма, префектура Нагано).

Доход хана:

 1603—1616 годы — 40 000 коку риса
 1616—1638 годы — 30 000 коку
 1639—1706 годы — 40 000 коку риса
 1706—1711 годы — 33 000 коку
 1711—1717 годы — 48 000 коку риса
 1717—1871 годы — 20 000 коку

Княжество Иияма было создано в 1603 году. Первым правителем домена стал Минагава Хиротэру (1548—1628), бывший владелец Минагава-хана в провинции Симоцукэ. В 1609 году его перевели в Хитати-Футю-хан (провинция Хитати).

В 1610—1616 годах княжеством владел Хори Наоёри (1577—1639), бывший правитель Сакадо-хана в провинции Этиго. В 1616 году Хори Наоёри получил во владение Нагаока-хан (провинция Этиго).

В 1616—1639 годах Иияма-хан принадлежал роду Сакума. В 1616 году первым правителем княжества был назначен Сакума Ясумаса (1555—1627), ранее владевший Такасима-ханом в провинции Оми. Ему наследовал в 1628 году второй сын Сакума Ясунага (1611—1632). В 1632—1638 годах доменом правил Сакума Ясуцугу (1630—1638), старший сын Ясунаги.

В 1639—1706 годах Иияма-хан принадлежал роду Мацудайра (ветвь Сакураи), боковой ветви династии Токугава. В 1639 году княжество получил во владение Мацудайра Тадатомо (1634—1696), ранее правивший в Какэгава-хане. В 1696 году ему наследовал внук Мацудайра Тадатака (1682—1756), который в 1706 году был переведен в Какэгава-хан (провинция Тотоми).

В 1706—1711 годах княжеством владел Нагаи Наохиро (1664—1711), бывший правитель Ако-хана в провинции Харима. В 1711 году его перевели Ивацуки-хан (провинция Мусаси).

В 1711—1717 годах Иияма-хан принадлежал Аояме Ёсихидэ (1696—1744), который ранее управлял Амагасаки-ханом (провинция Сэтцу). В 1717 году Аояма Ёсихидэ получил во владение Миядзу-хан (провинция Танго).

С 1717 по 1871 год княжеством владел род Хонда. В 1717 году домен получил Хонда Сукэёси (1663—1725), который владел Мираяма-ханом в провинции Дэва. Его потомки управляли Иияма-ханом вплоть до 1871 года.

Во время Войны Босин (1868—1869) княжество Иияма стало ареной боевых действий между императорской армией и войсками сёгуната Токугава и Северного союза.

Иияма-хан был ликвидирован в 1871 году.

Правители княжества 
 Род Минагава, 1603—1609 (фудай-даймё)

 Род Хори, 1610—1616 (тодзама-даймё)

 Род Сакума, 1616—1638 (тодзама-даймё)

 Род Мацудайра (ветвь Сакураи), 1639—1706 (фудай-даймё)

 Род Нагаи, 1706—1711 (фудай-даймё)

 Род Аояма, 1711—1717 (фудай-даймё)

 Род Хонда, 1717—1871 (фудай-даймё)

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Ханы Японии